Gänsgraben ist ein Gewässername:

 Gänsgraben (Eichgraben), rechter Zufluss des Eichgrabens (zum Neckar) bei Erdmannhausen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Gänsgraben (Euzenauerbach), linker Oberlauf des Euzenauerbachs (zum Inn) bis vor Mühlhausen, Gemeinde Nußdorf am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Gänsgraben (Kirnbach), Oberlaufname Pildenauer Graben, rechter Zufluss des Kirnbachs (zum Inn) bei Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Gänsgraben (Panolsgraben), rechter Zufluss des Panolsgrabens (zum Höllenbach) bei St. Leonhard am Wonneberg, Gemeinde Wonneberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Gänsgraben (Pfatter), rechter Zufluss der Pfatter gegenüber der Teufelsmühle bei Dünzling, Markt Bad Abbach, Landkreis Kelheim, Bayern
 Gänsgraben (Scheine), linker Zufluss der Scheine (linker Oberlauf des Laimbachs, zum Ehebach) durch Schnodsenbach, Stadt Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Gänsgraben (Schönbach), rechter Zufluss des Schönbachs (zur Schwarzach) abwärts von Altenschönbach, Stadt Prichsenstadt, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Gänsgraben (Sulz), linker Zufluss der Sulz nahe der Grubmühle, Stadt Berching, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Gänsgraben (Zusam), linker Zufluss der Zusam bei Stadel, Markt Dinkelscherben, Landkreis Augsburg, Bayern

Siehe auch:
 Gänsbach
 Gänsgarben (vielleicht verschrieben für Gänsgraben?), rechter Zufluss des Schönbachs (zur Schwarzach) bei Altenschönbach, Stadt Prichsenstadt, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Gansgraben, historischer Name für den Schambach (Ainbrach) im Bereich von Niederharthausen